Hector Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hector Township (Arkansas)
 Hector Township (Minnesota)
 Hector Township (Pennsylvania)